Horvátország
Osor, falu Tengermellék-Hegyvidék megyében, Cres szigeten

 Spanyolország
Osor, település Girona tartományban